Bitka kod Heroneje (338. pr. Kr.), najveća pobjeda Filipa II. Makedonskog
 Bitka kod Heroneje (86. pr. Kr.), između Rima i Ponta